Короткое замыкание
 Короткое замыкание — явление в электрических цепях